Хараки́ри:

 Харакири — ритуальное самоубийство методом вспарывания живота, принятое среди самурайского сословия средневековой Японии.
 «Харакири» — немецкий фильм, режиссёр Фриц Ланг.
 «Харакири» — художественный фильм 1962 года режиссёра Масаки Кобаяси.
 «Харакири» — художественный фильм 2011 года режиссёра Такаси Миикэ. Ремейк фильма 1962 года.
 «Харакири» — альбом группы «Пикник».
 «Харакири» — песня группы «Гражданская Оборона».

См. также